Kristian Høgsberg est un développeur connu pour son travail sur X Window System.

Il est né au Danemark en 1975. En 2004 il a déménagé aux États-Unis pour un emploi à la société Red Hat. Il est, à la date du , l'un des membres de l'Intel OSTC ().

Il a travaillé sur X.org (dont DRI2), AIGLX, Cairo et poppler. Il a également travaillé sur le pilote FireWire de Linux. Plus récemment il a lancé le projet Wayland.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Pile graphique Linux

Liens externes 
  Son blogue
  Interview du 6 février 2007

Créateur de logiciels
Naissance en 1975